Фаркаша () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Фаркаша () — село в Румунії, у повіті Нямц. Адміністративний центр комуни Фаркаша.
 Фаркаша () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.